Trnova kan syfta på:

Geografi

Bulgarien 

 Veliko Trnovo, regionhuvudort, Veliko Tarnovo, Obsjtina Veliko Trnovo,

Tjeckien 

 Trnová, ort, Plzeň,